Седрён () — деревня в Швейцарии, находится в кантоне Граубюнден.

Является центральным населённым пунктом коммуны Туеч. Входит в состав региона Сурсельва (до 2015 года входила в округ Сурсельва).

Население составляет 2453 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 3986.

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Граубюндена